Austria:
 Bad Gastein – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Zobacz też:
 Badgastein